Крючиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Крючиха — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Крючиха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.